Filmek
 Hegylakó (1986), amerikai film, Russell Mulcahy filmje
 Hegylakó 2. – A visszatérés (1991), amerikai film
 Hegylakó 3. – A mágus (1994), amerikai film
 Hegylakó 4. – A játszma vége (2000), amerikai film
 Hegylakó 5. – A forrás (2007), amerikai film

Televíziós sorozatok
 Hegylakó (1992–1998), kanadai–francia filmsorozat, Dennis Berry és Paolo Barzman filmsorozata
 A hegylakó (1994–1996), kanadai–francia rajzfilmsorozat, Frederic Dybowski rajzfilmsorozata